

События 
 792—794 — Карл Великий жил в Регенсбурге, столице Баварии.
 Поражение Византии в войне с Болгарией.
 792, май — Константин выступил против Армениака и с помощью предательства разгромил его. 1000 воинов наказано.

Родились 
 Абдаррахман II
 Пасхазий Радберт, франкский бенедиктинский монах.
 Вирасена, монах-дигамбара, индийский математик, джайнский философ.
 Бай Миньчжун, чиновник времён династии Тан.
 Анунд Уппсальский, правитель Швеции.
 Адриан II, Папа Римский.

Скончались 
 Янберт, 13-й архиепископ Кентерберийский.
 Филарет Милостивый, православный святой.
 Осред II (король Нортумбрии).
 Михаил Лаханодракон, византийский полководец.
 Кинаэд мак Артгайл, король Коннахта.
 Доннкорки, король гэльского королевства Дал Риада.
 Вэй Инъу, китайский поэт времён династии Тан.

См. также